OMKS (, аббревиатура от One Million Kyrgyz Stories, ) — киргизское интернет-сообщество, созданное в 2014 году. Группа представлена в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, TikTok и Twitter, а также в мессенджере Telegram.

История 
Сообщество было основано 11 декабря 2014 года в социальной сети ВКонтакте анонимным пользователем под псевдонимом Азиз Айтбеков. Проект зародился как публичная страница «Признавашки Бишкек», далее страница была дважды переименована в «Love Story Бишкек» и «OMTS Бишкек». В конце февраля 2015 года сообщество сменило название на OMKS (One Million Kyrgyz Stories), которое используется по сей день. Группа стала популярной благодаря интернет-мемам и смешным историям, которые рассказывают сами же пользователи.

В мае 2015 года появилась страница OMKS в Instagram, а летом 2016 года — видео-сообщество OMKS video. Летом 2017 года количество подписчиков группы во ВКонтакте превысило отметку в 100 тысяч пользователей. В октябре 2019 года видеопроект OMKS в Instagram достиг отметки 1 миллион подписчиков.

В конце 2019 года был создан информационно-развлекательный портал OMKS media, освещающий основные новости Киргизии и мира, а также события из мира интернета.

К 2021 году сообщество выросло в сеть публичных страниц с суммарной аудиторией более 2,5 млн человек. На данный момент (июнь 2021 года) OMKS имеет более 150 тысяч подписчиков во ВКонтакте, свыше 2,3 млн подписчиков на страницах в Instagram и 50 тысяч подписчиков в Telegram-каналах.

Роль в Октябрьских событиях в Киргизии 
В сентябре 2020 года группа разместила на своих страницах в социальных сетях видеоролик об экс-замглаве киргизской таможенной службы Раиме Матраимове и политической партии «Мекеним Кыргызстан», а также о том, почему не стоит голосовать за эту партию на парламентских выборах. 1 октября стали недоступны Instagram-аккаунты сообщества: OMKS kg, OMKS video, OMKS media и OMKS press. В личном Instagram Stories основатель паблика сообщил, что одна из страниц была взломана неизвестными.

«Друзья, я являюсь основателем OMKS, и я хочу публично заявить: сегодня утром одна из наших страниц в Instagram, где был опубликован пост, вызвавший много шума в Сети, была взломана неизвестными. В связи с чем было принято решение заморозить остальные крупные аккаунты, дабы обезопасить их. Страницу вернули, и вопрос безопасности аккаунтов частично решен. Открытым лишь остается вопрос моей личной безопасности и администраторов. Идут попытка взлома моих страниц в Telegram и, возможно, прослушка номеров. Гарантий нет. Ваша всеобщая поддержка бесценна! Спасибо, скоро увидимся».

Азиз Айтбеков, основатель интернет-сообщества OMKSВо время протестов против предварительных результатов выборов в парламент Киргизии на страницах OMKS в соцсетях публиковались фото- и видеоматериалы с митингов и массовых беспорядков. С 4 по 20 октября 2020 года Telegram-канал OMKS Media увеличил свою аудиторию с 10 тыс. человек до 35 тыс. пользователей, тем самым став одним из самых популярных Telegram-канал в Киргизии. Во время политического кризиса ряд журналистов и СМИ Киргизии подверглись угрозе со стороны сторонников разных политических сил. Так, 9 октября на митинге сторонников политика Садыра Жапарова участники акции протеста высказали недовольство СМИ, которые занимались освещением событий, в частности, сообществом OMKS.

Примечания